Mohammed V kan betrekking hebben op verschillende personen uit de geschiedenis

Mohammed V van Granada
Mohammed V van Marokko